

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione messicana con il .

Nazionale
Nel 2018 ha partecipato al Campionato Nordamericano Under-20, mentre nel 2019 ai Mondiali Under-20.

Collegamenti esterni